

Міндяк — річка в Башкортостані, права притока Уралу
 Міндяк — село, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Міндяцька сільська рада